NR1 steht für:
 National Highway 1 (Myanmar) („The Road to Mandalay“), wichtige Nord-Süd-Verbindung in Myanmar

NR-1 steht für:
 NR-1, US-amerikanisches Forschungs-U-Boot

N-R1 steht für:
 Synonym für den Gennamen GRIN1, siehe NMDA-Rezeptor

Nr. 1 steht für:
 Nummer 1
 Number One

Abkürzung